Рукн-уд-Дин Ала уд-Даула Мирза, также известен как Ала уд-Даула и Ала ад-Даула (1417 — 6 декабря 1460) — принц из династии Тимуридов, правитель Герата (1447—1448, 1450, 1458). Сын Байсонкур-мирзы (1397—1433), внук Шахруха и правнук среднеазиатского завоевателя Тамерлана.

Ранняя жизнь и карьера 
Ала уд-Даула родился в Герате в июне-июле 1417 года. Старший сын Байсонкур-мирзы и внук правителя Хорасана Шахруха. Его матерью была Джан Малик Агха, была дочерью тимуридского командира Амира Чулпана Каучина, которая прежде была замужем за братом Байсонкура Искандар-мирзой. В отличие от своих младших братьев, Ала уд-Даула воспитывался при султанском дворе Гаухаршад бегим вместе со своим двоюродным братом Абдал-Латифом Мирзой. Вероятно, что Гаухаршад и Шахрух ухаживали за мальчиками, первенцами своих двух старших сыновей, как за потенциальными наследниками престола . Ала уд-Даула быстро стал любимцем своей бабушки.

После смерти Байсонкура в 1433 году Ала уд-Даула, которому тогда было шестнадцать лет, унаследовал от своего отца должность амира в Диване, а также должность губернатора Мазандарана, стратегически важного района в обороне империи Тимуридов от узбекских племен. Однако внимание принца, как представляется, было больше сосредоточено на делах султанского двора, а не на его официальном назначении. В 1434 году следующем году Ала уд-Даула-мирза принял участие в третьем походе своего деда Шахруха в Азербайджан против государства Кара-Коюнлу. Когда Шахрух заболел в 1444 году, Гаухаршад бегим, предвидя его смерть, убедила влиятельного эмира Фирузшах поддержать Ала уд-Даулу в качестве преемника на султанский трон, чем вызвала недовольство остальных принцев. Когда Шахрух выздоровил и узнал об этом, он упрекнул Фирузшаха, который не смог вынести позора и впоследствии умер от болезни.

Война за престолонаследие 
В марте 1447 года Шахрух скончался в Рее вскоре после подавления восстания другого внука, принца Султана Мухаммада. Его вдова Гаухаршад бегим быстро отправила послание Ала уд-Дауле, оставленному в качестве заместителя Шахруха в Герате, сообщив ему о смерти деда. Однако, когда она и Абдал-Латиф сопровождали тело Шахруха обратно в Герат для погребения, последний отвернулся от своей бабки, захватив её и труп Шахруха в заложники. Его причины для этого неясны, поскольку вполне возможно, что он пытался опередить Ала-уд-Даулу и выдвинуть свои собственные претензии на трон. С другой стороны, это могло быть частью заранее подготовленного плана поддержки претензий его отца Улугбека, который к этому моменту был последним оставшимся в живых сыном Шахруха. Узнав о случившемся, Ала уд-Даула в Герате объявил себя султаном и распределил между войсками казну своего деда. Затем воины принца напали на его двоюродного брата Абдал-Латифа, освободили Гаухаршад бегим и спасли тело его деда Шахруха, которое он похоронил в Мавзолее Гаухаршад в Герате.

В течение следующих нескольких месяцев различные регионы империи Тимуридов были разделены потомками Шахруха. За это время Ала уд-Даула оказался в завидном положении, удерживая богатый регион Хорасан, в который входила бывшая столица его деда Герат. Кроме того, он пользовался лояльностью большинства дворян Шахруха, а также пользовался благосклонностью влиятельной вдовствующей султанши Гаухаршад бегим.

Вскоре Улугбек, правивший в Самарканде, взял в плен своего племянника Абу-Бакра, сына Мухаммада Джуки, и разместил свои войска в Балхе, который ранее был владением последнего. Когда Улугбек услышал, что Ала-уд-Даула собрал армию, чтобы блокировать его, его эмиры посоветовали ему заключить мир со своим племянником. Ала уд-Даула узнал, что его брат Абу-л-Касим Бабур совершает набеги на окрестности Герата, согласился на это предложение, позволив Улугбеку сохранить большую часть бывших территорий Абу-Бакра. Когда Ала уд-Даула выступил в поход на Мешхед, чтобы противостоять силам своего брата, эмиры обоих принцев убеждали их заключить союз, сообщив им, что их дядя Улугбек стремится к полному завоеванию владений своих родственников. Они согласились на установление границы в Хабушане и вернулись в свои столицы.

Зимой того же года Ала уд-Даула поссорился со своим двоюродным братом Абдал-Латифом (сыном Улугбека), который служил в Балхе наместником своего отца. Ала уд-Даула выступил в поход против своего двоюродного брата и разорил его владения. Улугбек использовал это как предлог для нападения и вместе с Абдал-Латифом предпринял поход против своего племянника весной 1448 года. Обе армии встретились в Тарнабе, где Ала-уд-Даула-мирза потерпел поражение и вынужден был отступить к Абу-л-Касим Бабуру в Астарабад. Мешхед был занят войсками Улугбека, а Абдал-Латиф захватил Герат.. После поражения Ала уд-Даула потерял поддержку своих приверженцев и никогда не восстановил свое прежнее превосходство. Даже его бабка Гаухаршад бегим, по-видимому, усомнилась в нем, найдя убежище у его брата Султана Мухаммада в Исфахане, приведя с собой многих своих родственников, дворян и большое количество войск.

Конфликт с братьями 
К февралю 1449 года Абу-л-Касим Бабур получил контроль над Гератом, нанеся поражение Улугбеку. Хотя Ала уд-Даула находился с ним в союзе, Абу-л-Касим Бабур теперь, несомненно, был более заметным из них двоих. Несмотря на это, Ала уд-Даула все еще оставался угрозой из-за его популярности среди населения Хорасана, а также того, что он продолжал пользоваться благосклонностью их бабки. Поэтому Абу-л-Касим Бабур заключил его в тюрьму вместе со своим сыном Ибрагимом.

Вскоре Ала уд-Даула вскоре бежал, прибыл вначале в Гур, а затем в Систан. Когда его брат продолжил преследовать его, он отступил в Йезд, который тогда удерживал его брат, Султан Мухаммад-мирза. Ала уд-Даула вместе с Гаухаршад призвал Султана Мухаммада выступить на Герат, что привело к разгрому сил Абу-л-Касима Бабура и взятию города. Как и его брат, Султан Мухаммад был обеспокоен продолжающейся поддержкой Ала уд-Даулы в регионе и отослал его в Кабул исполнять обязанности губернатора. Однако к 1451 году Ала уд-Даула получил поддержку племени Арлат и попытался еще раз захватить престол. В то время как Султан Мухаммад отсутствовал, сражаясь с их братом, Ала уд-Даула взял под свой контроль Герат с помощью населения города. Султан Мухаммад, столкнувшийся с мятежом своей знати, был не в состоянии противостоять этому, вместо этого он был вынужден выделить ресурсы для восстановления своего контроля над своими центральными территориями. Однако Абу-л-Касим Бабур воспользовался этой возможностью, чтобы попытаться вернуть себе Герат. При его приближении Ала-уд-Даула отступил в Балх, хотя даже в его отсутствие потребовалась длительная осада со стороны Абул-Касим Бабура, чтобы добиться сдачи города.

В июне того же года Ала уд-Даула попытался захватить Самарканд у Абдаллы Мирзы, который захватил город после смерти Улугбека и Абдал-Латифа. Ала-уд-Даула захватил города Шапуркан, Балх и Хисар, откуда он планировал начать свое вторжение. Абдалла выступил из Шахрисабза навстречу ему, хотя обе армии разошлись без боя, и каждый правитель вернулся в свои города. Затем Ала уд-Даула предпринял еще одну попытку захватить Герат, на этот раз находясь в союзе с Кара-Коюнлу, которая также потерпела неудачу. Это привело к тому, что он был ослеплен Абуль-Касим Бабуром.

Последние годы и смерть 
В последующие годы Абдалла Мирза был казнен Абу-Сеидом Мирзой, внуком старшего брата Шахруха Миран-шаха, а Султан Мухаммад был убит Абу-л-Касимом Бабуром, который сам скончался в 1457 году. Преемник последнего, его одиннадцатилетний сын Махмуд, был изгнан из Герата сыном Ала уд-Даулы Ибрагимом после правления, длившего несколько недель. Однако сам Ибрагим бежал при приближении Абу-Сеида в июле того же года, но последний потерпел неудачу при осаде города. Эти конфликты привлекли внимание Джаханшаха, правителя Кара-Коюнлу, который разгромил Ибрагима-мирзу в битве под Астарабадом, вынудил его отступить в Герат, где к нему вскоре присоединились Ала-уд-Даула и его войска. Однако ни тот, ни другой не имели сил сопротивляться Джаханшаху и были вынуждены покинуть город, который был захвачен в июне 1458 года.

Следующей весной оба принца заключили союз с Султаном Санджаром, внуком старшего брата Шахруха Умара-Шейха-мирзы, против Абу-Сеида. Эти две силы встретились в битве при Серахсе, где Абу-Сеид одержал победу. В то время как Султан Санджар был схвачен и казнен, Ала уд-Даула и его сын бежали, хотя Ибрагим-мирза умер всего через несколько месяцев. Сам Ала уд-Даула скончался в 1460 году, находясь в изгнании в каспийской провинции Ростамдар. Он был похоронен в Мавзолее Гаухаршад в Герате.

Семья

Жены 
 Зейнаб, дочь Ядигара Шаха Арлата
 Мурад Султан Агха, дочь Барата Ходжи Бахши

Дети 
 Байсонкур Мирза (1435—1456) (от Зейнаб)
 Ибрагим Мирза (1440—1459) (от Мурад Султан Агхи)
 Рукайя Султан Бегум, муж — Абу-Сеид Мирза
 Шахзаде

Примечания 

Монархи государства Тимуридов